Чемпионат мира BDO 2012 — 35-й чемпионат мира BDO. Проходил в английском городе Фраймли Грин на стадионе Лэйксайд Кантри Клаб со 7 по 15 января 2012 года. Призовой фонд турнира составляет 329 тысяч фунтов стерлингов. Победитель мужского турнира получил 100000 фунтов, женского — 10000 фунтов. Действующим чемпионом являлся Мартин Адамс. В женском турнире действующим чемпионом Трина Гулливер. Оба чемпиона свой титул удержать не смогли.

Таблица

Женщины

Мужчины

См. также 
 Чемпионат мира по дартсу 2012 (PDC)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

BDO World Darts Championship
Спорт в Великобритании в 2012 году